BMW Motormanagement System, een digitaal motormanagementsysteem voor BMW motorfietsen
Battery Management System, een systeem dat onder meer moet voorkomen dat een accu overbeladen wordt.